Oobleck puede referirse a:
 Oobleck, una sustancia verde del libro de ficción de Dr. Seuss llamado Bartholomew and the Oobleck.
 Oobleck, un fluido no newtoniano compuesto de maicena y agua, llamado así por la sustancia del libro de Dr. Seuss.
 Theater Oobleck, una empresa de teatros de Chicago.